Меренков — русская фамилия. Известные носители:
 Меренков, Анатолий Петрович (1936—1997) — советский и российский учёный в области механики, член-корреспондент РАН.
 Меренков, Виктор Алексеевич (1923—1975) — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 Меренков, Пётр Иванович (1914—1985) — Герой Советского Союза.
 Меренков, Валерий Владимирович (1973) — российский дзюдоист.